A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi magasugrás versenyszámát 2021. július 30 és augusztus 1. között rendezték Tokióban. A versenyszámban két aranyérmet osztottak ki, miután a döntőben a katari Mutaz Essa Barshim és az olasz Gianmarco Tamberi is egyformán teljesített. A döntetlen miatt felajánlották nekik a szétugrás lehetőségét, de nem éltek vele, így két olimpiai bajnokot avattak.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források 

fmagasugrás